Hirsch & Cie was een bekend modemagazijn aan het Leidseplein in Amsterdam.
Hirsch (HMB) is een historisch Duits motorfietsmerk.
Anna Hirsch, Nederlands schrijfster, dichteres en vertaalster
Emile Hirsch is een Amerikaans acteur.
Hirsch und Saupark Daun een wildpark bij Daun in de Duitse Vulkaan-Eifel.